Дигидрофолат — производное фолата, которое используется ферментом дигидрофолат-редуктазой при синтезе тетрагидрофолата. Дигидрофолат является витамином В9.

Примечания 

Витамины
Коферменты